The Naked and the Dead (boek), een roman uit 1948 van Norman Mailer
The Naked and the Dead (film), een verfilming van de gelijknamige roman door regisseur Raoul Walsh